Армянская система счисления — историческая алфавитная система записи чисел, созданная с использованием маюскулов (заглавных букв) армянского алфавита.

В старой системе не было обозначения для цифры ноль, а числовые значения отдельных букв суммировались. Принципы, лежащие в основе этой системы, такие же, как в древнегреческом счислении и древнееврейском счислении. В современной Армении используются хорошо всем известные арабские цифры. Армянскими же цифрами пользуются более или менее подобно римским цифрам в современном английском языке, например: Գարեգին Բ. означает Гарегин II и Գ. գլուխ означает Глава III (в заголовке). Возникла Армянская система счисления в V веке.

Поскольку не все браузеры поддерживают показ Unicode Армянских букв, приводится транслитерации (REArm).

Обратите внимание, что последние две буквы армянского алфавита, "O" (Օ) и "фе" (Ֆ) были добавлены в армянский алфавит уже после того, как начали использоваться арабские цифры, чтобы облегчить транслитерацию других языков. Поэтому им не было назначено числового значения.

Алгоритм 
Числа в армянской системе счисления получаются путём простого сложения. Армянские числительные пишутся слева направо (как в армянском языке). Хотя порядок цифр не имеет значения, поскольку выполняется просто сложение, принято записывать их в порядке убывания значения.

Примеры:

 ՌՋՀԵ = 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5
 ՍՄԻԲ = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2
 ՍԴ = 2004 = 2000 + 4
 ՃԻ = 120 = 100 + 20
 Ծ = 50

Для чисел, превышающих 9000, над соответствующей буквой или группой букв рисуется черта, что означает умножение числового значения на . Это схоже с римскими цифрами, в которых черта над символом обозначает умножение соответствующего числового значения на 1000.

Примеры:
 Ա = 
 Ջ = 
 ՌՃԽԳ =

Программы 
 Титло — программа для перевода армянских чисел

См. также 
 Армянский церковный календарь
 Изопсефия
 Гематрия

Системы счисления